Mulinaccio ima više značenja:
 Mulinaccio, Arezzo
 Mulinaccio, Firenze